Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Mordel – polski żużlowiec
 Mirosław Mordel – polski wojskowy
 Piotr Mordel – polski autor i aktor